Чжао  — китайская клановая фамилия.

Вьетнамское чтение — ; корейское чтение — , Чо).

 Чжао (赵) — княжество Периода Сражающихся царств.
 Чжао — одно из Шестнадцати варварских государств.

Известные Чжао 趙 
 Чжао, Алексей Владимирович (род. 1959) — врач-трансплантолог, руководитель Московского городского Центра трансплантации печени НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.
 Чжао Вэй (род. 1976) — актриса.
 Чжао Ган (род. 1968) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Шэньси с 1 декабря 2022 года.
 Чжао Гао (ум. в 207 г. до н. э.) — чиновник императорского двора династии Цинь
 Чжао Дань (1915—1980) — китайский актёр и режиссёр театра и кино.
 Чжао Жуйжуй (род. 1981) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Чжао Идэ (род. 1965) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Шэньси с 27 ноября 2022 года.
 Чжао Имань (1905—1936) — героиня сопротивления японской оккупации в Маньчжурии.
 Чжао Куанъинь (趙匡胤, 927—976) — основатель империи Сун.
 Чжао Кэчжи (род. 1953) — китайский политик, министр общественной безопасности КНР.
 Чжао Лань (род. 1963) — китайская шахматистка, международный мастер среди женщин.
 Чжао, Лариса Александровна (род. 1971) — российская бегунья.
 Чжао Лицзянь (род. 1972) — китайский государственный и политический деятель, официальный представитель МИД КНР.
 Чжао Лун (род. 1967) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Фуцзянь с 22 октября 2021 года.
 Чжао Минган (род. 1988) — китайский боксёр.
 Чжао Мэнфу (1254—1352) — поэт, художник и каллиграф при дворе династии Юань
 Чжао Пучу (赵朴初, 1907—2000) — руководитель Буддийской Ассоциации Китая (1980—2000).
 Чжао Сяодин () — китайский кинооператор, номинирован на «Оскар» за лучшую операторскую работу за фильм «Дом летающих кинжалов».
 Чжао Сюйжи (род. 1985) — китайский футболист, полузащитник команды «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Китая по футболу.
 Чжао Хунбо (, род. 1973) — китайский фигурист, выступавший в парном катании.
 Чжао Цанби (, 1916—1993) — государственный деятель Китая, министр общественной безопасности КНР в 1977—1983.
 Чжао Цзыцюань (род. 1997) — китайская фигуристка.
 Чжао Цзыян (赵紫阳, 1919—2005) — премьер Госсовета КНР с 1980 по 1987, Генсек ЦК КПК с 1987 по 1989.
 Чжао Чжихун (赵志红, 1972—2019) — китайский серийный убийца.
 Чжао Чэнлян (род. 1984) — китайский легкоатлет.
 Чжао Шиянь (1901—1927) — китайский революционер, один из основателей КПК.
 Чжао Юаньжэнь (趙元任) — разработчик системы латинизации китайского Гоюй ломацзы.
 Чжао Юйдяо (род. 1989) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года.
 Чжао Юн (赵雍, 1289 — ок. 1360) — китайский придворный художник эпохи династии Юань.

См. также 
 Сто фамилий (байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае